Incorporated může být:
 Incorporated (seriál) – americký televizní seriál vysílaný od roku 2016
 Incorporated (album, Grip Inc.) – album americké metalové skupiny Grip Inc. z roku 2004
 Incorporated (album, The Legion of Doom) – album americké elektronické skupiny The Legion of Doom z roku 2007